Aad steht für:
 Aad, männlicher Vorname
 Aad, frühere Bezeichnung für Odde

Die Abkürzung AAD steht für:
 Advanced Automotive Design, ein südafrikanischer Automobilhersteller
 Africa Aerospace & Defence, eine Messe für Rüstungsgüter
 Akademischer Austauschdienst e.V. (1925–1945), heute: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
 Allgemeiner Anlagedienst
 Analog Alignment Diskette
 Analog-Analog-Digital, eine Kennzeichnung in der Musikproduktion, siehe SPARS Code
 Animal-Aided Design, tiergestütztes Design
 Antibiotika-assoziierte Diarrhoe, ein durch Antibiotika verursachter Durchfall
 Arbeitsgemeinschaft Alte Drucke beim Gemeinsamer Bibliotheksverbund
 Arbinger Automatisierungs Dienstleistung
 Armee-Aufklärungsdetachement, eine Spezialeinheit der Schweizer Armee
 Augenärztliche Akademie Deutschland
 Australian Antarctic Division, eine Abteilung des australischen Umweltministeriums
 Flugplatz von ad-Dabba im Sudan (IATA-Flughafencode AAD oder EDB)
 Öffnungsautomat im Fallschirmsport (englisch Automatic Activation Device)

Siehe auch:

Abkürzung